Cette page présente le bilan saison par saison du Clermont Foot 63.

N.B. - Les sauts de ligne marquent un changement de catégorie.
Légende

Lien externe 
 Bilan du Clermont Foot Auvergne, footballenfrance.fr

Clermont-Ferrand
Clermont Foot 63